Кэмерон Филлипс может означать:

 Камерон Филлипс (персонаж) — персонаж телесериала «Терминатор: Хроники Сары Коннор» («Битва за будущее»)
 Филлипс, Кэмерон (радиоведущая) — канадская радиоведущая